Чольбе ():

 Чольбе, Генрих (1819—1873) — немецкий медик и философ-материалист.
  (1863—1945) — немецкий судья.

Примечания